

Яблувко — село в гміні Лабішин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Яблувко — село в гміні Бобово Староґардського повіту Поморського воєводства